Per Sundberg och liknande namn kan avse:

Per Sundberg (konstnär) (1887–1968), svensk målare, tecknare och grafiker
Per Sundberg (1889–1947), svensk pedagog, rektor och skolreformator
Per Sundberg (fäktare) (1949–2015), svensk fäktare
Per Sundberg (zoolog) (född 1950), svensk professor i zoologi 
Pelle Sundberg (född 1956), svensk jurist och musiker (i Smaklösa), gift med Lotta Bouvin-Sundberg
Pär Sundberg (född 1957), svensk barnskådespelare
Per B. Sundberg (född 1964), svensk keramiker och glaskonstnär
Pär Sundberg (företagsledare) (född 1972), svensk entreprenör och företagsledare (OTW, Metronome Film & Television, Brand New Content)

Källor